Albertplatz steht für:

 Albertplatz in Bautzen, heute August-Bebel-Platz (Bautzen)
 Albertplatz (Dresden)
 Albertplatz (Radebeul)
 Albertplatz in Radebeul-Serkowitz, heute Fontainenplatz

Siehe auch:

 Albertsplatz